

Toponymes

Pardines, commune d'Espagne, située en Catalogne.

Pardines, commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme.